Моніка Селеш була чинною чемпіонкою, але не брала участі через ножове поранення від глядача, якого зазнала у квітні під час турніру Citizen Cup.

Сіяні гравчині 

Нотатка
  Моніка Селеш кваліфікувалась, але знялась через ножове поранення від глядача, якого зазнала у квітні під час турніру Citizen Cup
  Дженніфер Капріаті кваліфікувалась, але знялась через тимчасову перерву від виступів у професійному тенісі

Сітка

Фінальна частина 
 Примітка: фінал тривав до виграних трьох сетів, тоді як попередні кола - двох.

Посилання 

одиночний
Тур WTA 1993